Monsanto puede referirse a:

 Monsanto empresa biotecnológica.
 Monsanto, localidad en California (Estados Unidos).
 Monsanto, freguesia en Idanha-a-Nova, Portugal.
 Monsanto, freguesia en Alcanena, Portugal.
 Circuito de Monsanto, cerca de Lisboa, Portugal.
 Parque forestal de Monsanto, cerca de Lisboa, Portugal.